Darro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Darro (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Darro (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar